Bakotić je naseljeno mjesto u sastavu općine Maglaj, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Stanovništvo

{| border="1" cellpadding="7" cellspacing="0" style="margin: 10px 0 10px 25px; background: #f9f9f9; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 85%; float: center;"
|- style="background: #E9E9E9"
|colspan ="7" | Bakotić
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | godina popisa|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1991.
|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1981.|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1971. 
 |-
|Srbi 
|611 (96,98 %) 
|707 (96,19 %)
|719 (95,35 %)
|-
|Hrvati
|7 (1,11 %)
|18 (2,44 %)
|32 (4,24 %)
|-
|Muslimani 
|0
|1 (0,13 %)
|0
|-
|Jugoslaveni
|11 (1,74 %)
|9 (1,22 %)
|0
|-
|ostali i nepoznato
|1 (0,15 %)
|0
|3 (0,39 %)
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" |ukupno|630|735|754'|}

Izvor

 Nacionalni sastav stanovništva - Rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.'', statistički bilten br. 234, Izdanje Državnog zavoda za statistiku Republike Bosne i Hercegovine. Sarajevo.
 Popis po mjesnim zajednicama

Naselja u Zeničko-dobojskoj županiji